

Persone
 Aznar I Galíndez (seconda metà dell'VIII secolo-dopo l'838) – conte d'Aragona
 Aznar I Sánchez (...-836) – conte della Guascogna Citeriore
 Aznar II (verso la metà del IX secolo-893) – conte d'Aragona
 Daniel Arcas Aznar (1990) – pilota motociclistico spagnolo
 Emmanuel Aznar (1915-1970) – calciatore francese
 José María Aznar – politico spagnolo
 Juan Bautista Aznar-Cabañas (1860-1933) – politico spagnolo
 Manuel Aznar Acedo (1916-2001) – giornalista spagnolo
 Pedro Aznar (1959) – cantante e polistrumentista argentino

Pagine correlate
Governo Aznar